Tamura kan som auktorsförkortning betyda:

 Tomohiko Tamura
 Michio Tamura

Robotskapade auktorsförkortningar